Ел Падерон има више значења:

 Ел Падерон (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Падерон, Потреро де Гвадалупе (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Падерон (Мартир де Куилапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Падерон, Серо лас Ољас (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику